Тевося́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Тевосян, Иван Фёдорович (1902—1958) — советский государственный и партийный деятель.
 Тевосян, Спартак Апетнакович (род. 1949) — политический и государственный деятель непризнанной НКР.